Тіппеліга 1991 — 47-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона ввосьоме здобув Вікінг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Стремсгодсет взяв участь у Кубку володарів кубків 1992—1993 як володар Кубку Норвегії 1991.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

Результати

Посилання 
 Тіппеліга на rsssf 

1991
Норвегія